Ivan Montik (ur. 29 stycznia 1982 w Mińsku na Białorusi) – przedsiębiorca, aktywista i założyciel SoftSwiss.

Biografia

Dzieciństwo i edukacja 
Ivan Montik urodził się w Mińsku na Białorusi. Jego rodzice byli nauczycielami historii i geografii.

W 2000 roku rozpoczął studia na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym, gdzie początkowo studiował na Wydziale Matematyki Stosowanej i Informatyki. Z czasem jednak Montik przepisał się do Katedry Zarządzania Międzynarodowego (Wydział Ekonomiczny). W 2005 roku uzyskał tytuł magistra studiów menedżerskich (MBA).

W 2007 Ivan Montik otrzymał certyfikat DC Gardner Training w zakresie badania zdolności kredytowej.

Kariera 
W 2002 roku Montik otworzył razem z kolegą myjnię ręczną, którą sprzedał w ciągu następnych dwóch lat.

W latach 2007–2010 był kierownikiem przedstawicielstwa ukraińskiego portalu internetowego Bigmir.net (KP Media Group) na Białorusi.

W 2009 Ivan założył SoftSwiss, firmę zajmującą się tworzeniem oprogramowania na zamówienie, która koncentruje się na usługach outsourcingowych i projektach IT dla różnych branż. Firma wkrótce stworzyła swój własny produkt ― platformę iGaming. Montik zaprezentował SoftSwiss w 2013 roku na wystawie ICE Totally Gaming w Londynie. Merkeleon, kolejny z produktów SoftSwiss, to oprogramowanie do aukcji e-biznesowych, opracowane przez Montika we współpracy z austriackim partnerem.

W 2013 roku Ivan był współzałożycielem Unique Exchange, projektu związanego z kapitałem wysokiego ryzyka, który miał na celu stworzenie platformy do kupna i sprzedaży zaległości podatkowych zabezpieczonych na nieruchomościach.

W lutym 2018 roku Ivan Montik założył Bgaming, markę grupową SoftSwiss, która koncentrowała się na tworzeniu oprogramowania iGaming.

Jeszcze w tym samym roku Montik i jego zespół opracowali CoinsPaid, cyfrowy portfel wielowalutowy do użytku osobistego oraz usługę płatności kryptowalutowych dla biznesu internetowego ― CryptoProcessing.com.

Działalność społeczna 
Ivan Montik jest zwolennikiem wolnych i uczciwych wyborów na Białorusi, dlatego wspierał misję Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) podczas wyborów parlamentarnych w 2004 i 2008 r. oraz wyborów prezydenckich w 2006 r., zapewniając obserwatorom pomoc w logistyce i przy tłumaczeniach dla OBWE. W 2008 roku wybrał się razem z Anne-Marie Lizin, szefową misji OBWE, do lokali wyborczych w Mińsku i Żodzinie.

W 2009 Montik znalazł się wśród 48 redaktorów naczelnych i czołowych europejskich dziennikarzy, którzy podpisali Europejska Kartę Na Rzecz Wolności Prasy. Montik współzałożył w 2011 roku Europejskie Centrum Wolności Prasy i Mediów (ECPMF) w Lipsku.

Razem ze swoimi partnerami biznesowymi Ivan jest darczyńcą funduszu Organizacji Charytatywnej Konstantina Chabienskiego, która zapewnia pomoc medyczną dzieciom z chorobami onkologicznymi i innymi poważnymi chorobami mózgu.

Montik współpracuje także z Imena, niekomercyjną platformą medialną, której celem jest finansowanie społecznościowe (tzw. crowdfunding) i wspieranie organizacji publicznych na Białorusi.

Wiosną 2020 roku, w trakcie pandemii Covid-19 udzielał białoruskim szpitalom pomocy finansowej na rzecz zakupu maseczek i odzieży ochronnej dla pracowników medycznych.

Przypisy 

Urodzeni w 1982
Białoruscy przedsiębiorcy
Ludzie urodzeni w Mińsku